Дамштейн може посилатися на:
 Бурштин
 Дамштейн (риба) — різновид риби